Ellierode (Bad Gandersheim), een plaats in de Duitse gemeente Bad Gandersheim, deelstaat Nedersaksen
Ellierode (Hardegsen), een plaats in de Duitse gemeente Hardegsen, deelstaat Nedersaksen